Дэвид Джеймс Льюис — канадский актёр.

Биография 
Дэвид Джеймс Льюис родился и вырос в Ванкувере, Британская Колумбия. Интерес к актёрскому ремеслу в нём пробудился после просмотра фильма «Челюсти».

Дебютировал в 1988 году в фильме Гая Мэддина «Сказки госпиталя Гимли».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Британской Колумбии
Родившиеся в Канаде
Киноактёры Канады
Актёры телевидения Канады
Актёры Канады
Актёры XX века
Актёры XXI века